AUT – MKOl kod Austrii
 AUT - IATA kod Atauro

Zobacz też 
 Aut